De 5 kilometer openwaterzwemmen voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2022 vond plaats op 27 juni 2022 in het Lupameer bij Boedapest.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

vrouwen 05